

Elettronica 
 Delay – effetto usato per modificare il suono di strumenti musicali elettrici o amplificati
 Delay – problematica legata alla commutazione di pacchetto 
 Delay-locked loop – sistema elettronico non lineare con feedback negativo
 Delay spread – tipo di distorsione di un segnale elettromagnetico
 Delay – problematica legata alla commutazione di pacchetto

Musica 
 Delay 1968 – album del gruppo musicale tedesco Can
 Muori delay – singolo del gruppo alternative rock italiano Verdena

Persone 
 Dorothy DeLay – violinista e docente statunitense
 Florence Delay – scrittrice e attrice francese, membro dell'Académie française
 Tom DeLay – politico statunitense